Se denomina música gitana a la música propia de los pueblos gitanos o romaníes de Europa del Este (Hungría, Rumania, Rusia y los Balcanes). Por su repertorio e instrumentación, se diferencia de la música interpretada por los gitanos del sur de Europa, cuyo estilo y cadencia es  posterior: flamenco, rumba catalana, sevillanas...

Artistas 
Slonovski Bal
Kálmán Balogh
Mahala Raï Banda
Janos Bihari
Lajos Boross
Bratsch
Georges Boulanger
Goran Bregović
Chico and the Gypsies
Les doigts de l'homme
Fanfare Ciocărlia
Grigoras Dinicu
Romano Drom
Gipsy Kings
Koçani Orkestar
Félix Lajkó
Roby Lakatos
Sándor Lakatos
Manitas de Plata
Boban Markovic
Yoska Nemeth
Poum Tchack
Romica Puceanu
Esma Redzepova
Django Reinhardt
The Rosenberg Trio
Sagapool
Tchavolo Schmitt
Taraf de Haïdouks
Paul Toscano
Les Yeux noirs
Muñeca Nómada (Monterrey, México)